Чебачья:

Чебачья (приток Васюгана) — река в Томской области.
Чебачья (приток Качармы) — река в Томской области.
Чебачья (верхний приток Киевского Ёгана) — река в Томской области.
Чебачья (нижний приток Киевского Ёгана) — река в Томской области.
Чебачья (приток Косца) — река в Томской области.
Чебачья (приток Ларь-Ёгана) — река в Томской области.
Чебачья (приток Оби) — река в Томской области.
Чебачья (приток Салата) — река в Томской области.
Чебачья (верхний приток Тыма) — река в Томской области.
Чебачья (нижний приток Тыма) — река в Томской области.
Чебачья (приток Чагвы) — река в Томской области.
Чебачья (река, впадает в озеро Тухэмтор) — река в Томской области.

Примечания

См. также 
 Чебачий (значения)
 Чебачье